Слоновка — село в Шарлыкском районе Оренбургской области России, административный центр Слоновского сельсовета.

Основано в 1826 году украинскими переселенцами из Курской губернии, административным центром сельсовета поселение стало 9 марта 2005 года, в соответствии с законом Оренбургской области был создан Слоновский сельсовет, определены его границы.

Многие из украинских переселенцев из Курской губернии были родом из села Слоновка, скорее всего название связано с этим.

Практически через всю Слоновку проходит дорога, берущая начало с юго-западной стороны, и идёт в северо-восточном направлении. Дорога связывает административный центр со вторым селом сельсовета — Покровкой. Дальше дорога проходит через соседние сельсоветы и ведёт к Оренбургу, центру области.

Население

Примечания 

Населённые пункты Шарлыкского района